У́лица Ки́рова — одна из главных улиц Гомеля. Расположена в центральной части города. Протяжённость около 3600 метров.

Начинается у площади Труда, заканчивается у перекрёстка Советская — Малайчука.

История улицы 
По мнению некоторых историков (А. Ф. Рогалева в частности) улица сформировалась вдоль старой дороги ведущей на север, которая начиналась (или проходила) за городскими укреплениями у Могилевской брамы (времена Гомельского замка)..

Застройка улицы началась в XVIII веке.

В начале XX века улица была застроена 1—2-х этажными кирпичными и деревянными домами. В самом начале улицы в то время была возведена еврейская синагога.

В 1934 году переименована в честь погибшего партийного деятеля СССР С. М. Кирова.

Во время Второй мировой войны улица была сильно разрушена. На настоящий момент застройка улицы самая разнообразная, местами частная 1—2 этажная.

Прежние названия улицы 
 Могилёвская;
 Кооперативная (1923—1934 годы).

На улице расположены 
 Белорусский государственный университет транспорта
 ПТУ № 30 Речного флота
 Медицинское училище
 2-й корпус Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины

Пересекает улицы 
 Советскую
 проспект Победы
 Жарковского
 Малайчука
 и др.

Примечания

Литература 
 Гомель. Энциклопедический справочник. — Мн.: БелСэ, 1991. — 527 с.

См. также 
 Список улиц Гомеля

Кирова
Улицы, названные в честь Сергея Кирова
Центральный район (Гомель)
Железнодорожный район (Гомель)